SPFC steht als Abkürzung für
 Solid Polymer Fuel Cell (Polymerelektrolytbrennstoffzelle)
 São Paulo Futebol Clube (FC São Paulo), einen brasilianischen Fußballclub

Abkürzung